CYSNERGY es una compañía de ingeniería y consultoría fundada en el año 2011 por el ingeniero industrial Vicente Rodilla y sus principales actividades se centran en la ingeniería aplicada en el campo de la eficiencia eléctrica.

La firma está ubicada en el Parque Científico de la Universidad de Valencia y dispone de registros de patentes internacionales para el diseño e instalación de sus propios sistemas de monitorización y de modelización eléctrica, conforme a la Norma Internacional ISO 50001 sobre Gestión de la Energía.

CYSNERGY es una empresa española que ha sido seleccionada en 2014, por parte de la Comisión Europea, dentro el Programa Horizon 2020, en el apartado de Eficiencia Energética.

Los certámenes Enertic Awards y la Fundación Repsol en el año 2015 acreditaron a CYSNERGY como finalista en sus secciones de Eficiencia Energética gracias a su proyecto EFICONSUMPTION.

La metodología de CYSNERGY está oficialmente recomendada por la Subdirección General de Planificación Energética del Gobierno de España desde el año 2016

Otros Organismos públicos que han colaborado con la investigación, el desarrollo y la innovación de CYSNERGY, son: ENISA (Empresa Nacional de Innovación), CDTI (Centro para el desarrollo Tecnológico Industrial), IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial), OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas), etc.

Sus mercados principales son España, además de Centro- y Sudamérica. Habiendo realizado también exportaciones a Brasil y Rusia.

Referencias

Bibliografía 
 Romero, Víctor. «CYS, eficiencia energética de Valencia a California». LEVANTE-EMV. (28 de octubre de 2012), p. 8.

 Valencia Plaza. «Diez empresas valencianas asisten al seminario de emprendedurismo del MIT». (30 de enero de 2013), <http://www.valenciaplaza.com/ver/75158/diez-empresas-valencianas-asisten-al-seminario-de-emprendedurismo-del-mit.html> [Consulta: 14 de agosto de 2014].

 Monforte, Javier. «Cysnergy presenta sus nuevas soluciones en la Feria de Medio Ambiente y Energías». Energética XXI. (18 de noviembre de 2013), <https://web.archive.org/web/20140821230156/http://www.energetica21.com/noticia/ahorros-de-hasta-un-40-gracias-al-control-predictivo-y-automtico-del-consumo-elctrico> [Consulta: 14 de agosto de 2014].

 BeENERGY. «CYSNERGY presenta sus nuevas soluciones de ahorro energético». (29 de noviembre de 2013), <http://www.beenergy.es/cysnergy-presenta-sus-nuevas-soluciones-de-ahorro-energ%C3%A9tico> [Consulta: 14 de agosto de 2014].

 ITI. «CYSNERGY e ITI colaboran en un proyecto para la gestión eficiente del consumo eléctrico». (30 de julio de 2014), <https://web.archive.org/web/20140821182116/http://www.iti.es/noticias-y-eventos/noticias-iti/news/resource/7947/index.html> [Consulta: 14 de agosto de 2014].

Enlaces externos 
Página web oficial

Véase también 
 Eficiencia energética
 Eficiencia eléctrica

Empresas de la Comunidad Valenciana
Empresas de energía de España
Empresas fundadas en 2011